La route départementale 8, ou RD 8, est une route départementale française située dans le département de la Côte d'Or et qui relie Barbirey-sur-Ouche à Trouhans sur une cinquantaine de kilomètres.

Histoire 
La RD 8 est issue du chemin de grande communication n°8 (Gc8), lui-même issu du changement de numéro de l'ancien chemin de grande communication n°18 (Gc18), intervenu en 1920.

Caractéristiques

Longueur 
La RD 8 est longue de 50 km en dehors de ses annexes et des troncs communs qu'elle partage avec d'autres routes départementales.

Voies 
La RD 8 est bidirectionnelle et à double voie

Annexes 
La RD 8 possède deux annexes :
 La RD 8A se détache du tronçon principal peu avant d'atteindre la commune de Brazey-en-Plaine, pour rejoindre le rond-point situé au nord-ouest de la commune, où elle correspond avec la RD 34 (en direction de Genlis) ainsi qu'avec la RD 968 (en direction de Dijon). Interdite aux poids lourds, elle permet d'établir une liaison plus directe vers Aubigny-en-Plaine.
 La RD 8B quitte la route principale quelques centaines de mètres avant le centre-ville de Brazey-en-Plaine, pour rejoindre la RD 968 en direction de Saint-Jean-de-Losne, en évitant le rebroussement à l'ouest du village.

Lieux d'intérêt 
La RD 8 passe à proximité de la côte viticole de Nuits-Saint-Georges et de l'Abbaye de Cîteaux.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Réseau routier de la Côte-d'Or

Transport routier dans la Côte-d'Or
Route départementale dans la Côte-d'Or